Pemusiran (Mandiangin), een plaats in Indonesië
Pemusiran (Nipah Panjang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing